Poul Rosenørn er navnet på flere personer:

 Poul Rosenørn (officer) (1670-1737) – dansk officer og godsejer
 Poul Rosenørn (stiftamtmand) (1756-1829) – dansk stiftamtmand og godsejer
 Poul Rosenørn Gersdorff (1743-1810) – dansk stiftamtmand og godsejer